Панонија се може односити на:

Географија
 Панонска низија, или Панонија, равница у средњој Европи
 Панонска низија у Србији, део Панонске низије, у Србији
 Панонија (Бачка Топола), село у општини Бачка Топола, Србија
 Парк природе Панонија, парк природе у Србији

Историја
 Панонија, античка област и римска провинција
 Горња Панонија, римска провинција која је постојала између 2. и 3. века
 Панонија Прима, римска провинција која је постојала између 3. и 5. века
 Панонија Савија, римска провинција која је постојала између 3. и 5. века
 Доња Панонија, римска провинција која је постојала између 2. и 3. века
 Панонија Валерија, римска провинција која је постојала између 3. и 5. века
 Панонија Секунда, римска провинција која је постојала између 3. и 5. века
 Дијецеза Панонија, римска дијецеза која је постојала између 4. и 5. века
 Панонија (византијска провинција), византијска провинција која је постојала у 6. веку у данашњем Срему
 Франачка Панонија, односно Панонска марка, назив за франачку управну област у Панонији (9. век)
 Кнежевина Доња Панонија, назив за словенску „Балатонску кнежевину“ у северној Панонији (9. век)
 Кнежевина Јужна Панонија, назив за словенску „Посавску кнежевину“ у јужној Панонији (9. век)

Види још
 Горња Панонија (вишезначна одредница)
 Доња Панонија (вишезначна одредница)